Пайсанду́ () — департамент в западной части Уругвая. Граничит с департаментами Сальто (на севере), Рио-Негро (на юге) и Такуарембо (на востоке), а также с Аргентиной (на западе). Граница с Аргентиной проходит по реке Уругвай. Площадь составляет 13 922 км² (7,9 % от общей площади страны). Административный центр — одноимённый город.

Население 
Население по данным на 2009 год составляет 127 345 человек (3,49 % от населения Уругвая). Плотность населения — 9,15 чел./км².

Административное деление 
Департамент Пайсанду делится на 3 муниципалитета:
 Гичон (Guichón)
 Кебрачо (Quebracho)
 Порвенир (Porvenir)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пайсанду (департамент)